Colin Donnell – attore statunitense
 Jeff Donnell – attrice statunitense
 Larry Donnell – giocatore di football americano statunitense